Stallberg steht für:

 Stallberg, Ortsteil der Kreisstadt Siegburg in Nordrhein-Westfalen
 Stallberg (Viereck), Ortsteil der Gemeinde Viereck im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Stallberg (Gemeinde Prambachkirchen), Ortschaft von Prambachkirchen, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Stallberg (Gemeinde Stroheim), Ortschaft von Stroheim, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Stallberg (Berg), Bergkuppe im Hessischen Kegelspiel in der Rhön

Personen:
 Friedrich W. Stallberg (* 1945), deutscher Soziologe

Siehe auch:
 Stålberg
 Stahlberg
 Stallburg
 Stallerberg